Il doppio del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Grant Stafford e Kevin Ullyett che hanno battuto in finale Gerardo Martínez e Tom Mercer 7-6, 6-4.

Teste di serie

 Kent Kinnear /  Todd Nelson (primo turno)
 Bertrand Madsen /  Mauro Menezes (primo turno)

 Nelson Aerts /  Danilo Marcelino (primo turno)
 José Daher /  Fernando Roese (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 1992